Конвой №1123 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у лютому 1944-го. 

Конвой сформували на атолі Трук у східній частині Каролінських островів, де знаходилась потужна база японського ВМФ, а місцем призначення конвою був Рабаул – головна передова база у архіпелазі Бісмарку, з якої безпосередньо провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї.  

До складу конвою увійшов транспорт Кокай-Мару, котрий охороняли есмінці «Мінадзукі» та «Юдзукі». 12 лютого кораблі вийшли з Труку, а 17 лютого успішно досягнули Рабаулу, хоча на той час комунікації архіпелагу Бісмарка знаходились під активним впливом ворожих підводних човнів та авіації.

Існують також дані, що до складу конвою входиkb мисливець за підводними човнами CH-22 та транспорт Кова-Мару, місцем призначення якого була друга за значенням база в архіпелазі – Кавієнг на острові Нова Ірландія. Втім, так само зазначається, що Кова-Мару вийшов з Труку 10 лютого, а прибув до Кавієнгу 13 лютого.

Також можливо відзначити, що вже 17 – 18 лютого база на Труці буде розгромлена внаслідок рейду авіаносного з’єднання, а обидва названі вище транспорти загинуть при спробі полишити архіпелаг Бісмарку у складі конвою O-003. Водночас, есмінцям «Мінадзукі» та «Юдзукі» вдасться в кінці лютого полишити Рабаул та прибути на Палау.

Примітки 

1123

1123